Le prix Gutenberg peut désigner :
 le prix Gutemberg, un prix  allemand créé en  1968 et remis par l'Association Gutenberg en coopération avec la ville de Mayence pour récompenser ;
 le prix Gutenberg, un prix littéraire français, créé en 1985.